Leng kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles William Leng
 Q. Leng

Robotskapade auktorsförkortningar